Le BK Tcherkassy Mavpy (en ukrainien : Баскетбольний клуб Черкаські мавпи) est un club ukrainien de basket-ball, basé dans la ville de Tcherkassy, en Ukraine.  Le club évolue en Superleague, soit le plus haut niveau du championnat d'Ukraine de basket-ball.

Historique

Palmarès 
 Champion d'Ukraine : 2018

Entraîneurs successifs 
 2008-2009 :  Jovica Arsic
 2008-2009 :  Yevgen Murzin
 2012-2013 :  Jovica Arsic

Effectif actuel

Joueurs célèbres ou marquants 
  Tomas Delininkaitis
  Will Solomon
  Kyrylo Fesenko
  Sviatoslav Mykhaïliouk
  Fady El Khatib

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Tcherkassy Mavpy
Club sportif fondé en 2003
Tcherkassy